Two People – film di Robert Wise del 1973
Two People – singolo di Tina Turner del 1986